Naar steht für:

 Naar (Stadt), eine Stadt in Ägypten
 Naar (Marskrater), einen Marskrater

Naar ist der Familienname folgender Personen:

 David Naar (1800–1880), US-amerikanischer Journalist und Politiker
 Ronald Naar (1955–2011), niederländischer Bergsteiger